Ørnereden er navnet på flere lokaliteter:

Kehlsteinhaus – bygning på Obersalzberg i Sydtyskland
Ørnereden (Århus) – udflugtssted syd for Århus